Robert Harley peut faire référence à :

Homme politique 
 Robert Harley (1579-1656), homme d'État anglais, député de Radnor et Herefordshire ;
  (1626-1673), député britannique de Radnor ;
Robert Harley (1661–1724), député de Radnor et Tregony ;
  (1706 - 1774), député de Leominster, 1731–1741 et 1742–1747, et Droitwich ;
  (1829–1892), administrateur colonial britannique.

Autres 

  (1828–1910), ministre de la congrégation anglaise ;
  auteur de comédie britannique ;
  (1888–1958), footballeur canadien ;
 Rob Harley (1990), joueur de rugby écossais.